Schwentker ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Schwentker (* 1973), deutscher Journalist und Blogger
 Wolfgang Schwentker (* 1953), deutscher Historiker